Понти — фамилия.

Известные носители:
 Понти, Джо (полное имя Джованни Понти; 1891—1979) — итальянский архитектор, дизайнер, публицист.
 Понти, Жан-Люк (род. 1942) — французский джазовый скрипач и композитор.
 Понти, Карло (1912—2007) — итальянский кинопродюсер.
 Понти, Луи де (1583—1670) — маршал Франции, писатель.
 Понти, Майкл (1937—2022) — американский пианист.

Географические названия 
 Понти — коммуна в Италии
 Понти — коммуна во Франции, в департаменте Альпы Верхнего Прованса.